Полдневое — топонимы в России

 Полдневое — посёлок в Камызякском районе Астраханской области, входит в состав Образцово-Травинского сельсовета.
 Полдневое болото, Полдневое — у с. Верхняя Ослянка, городской округ Нижний Тагил, Горнозаводской управленческий округ, Свердловская область
 оз. Полдневое — у с. Кустово, Болотнинский район, Новосибирская область
 озеро Полдневое — Тюкалинский район, Омская область
 озеро Полдневое — Петуховский район, Курганская область
 озеро Полдневое — Енисейский район, Красноярский край